Кенжебек Укинович Укин (род. 26 июля 1940, , Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — советский и казахстанский партийный работник, ветеран государственной службы, общественный деятель. Почётный гражданин Костанайской области (2015).

Биография 
Родился 26 июля 1940 года в селе Койтас Курчумского района Восточно-Казахстанской области.

В 1962 году окончил физико-математический факультет Казахский государственный педагогический институт им. Абая по специальности «физика».

В 1982 году окончил Семипалатинский государственный зоотехнический и ветеринарный институт по специальности «зооинженер».

В 1988 году окончил Алматинскую высшую партийную школу по специальности «политолог».

Трудовая деятельность 
С 1962 по 1965 годы — Завуч, учитель физики Маралихинской СШ Курчумского района Восточно-Казахстанской области.

С 1965 по 1966 годы — Секретарь Курчумского райкома ЛКСМ Казахстана Восточно-Казахстанской области.

С 1966 по 1968 годы — Первый секретарь Курчумского райкома ЛКСМ Казахстана Восточно-Казахстанской области.

С 1968 по 1970 годы — Секретарь Восточно-Казахстанского обкома ЛКСМ Казахстана.

С 1970 по 1973 годы — Заведующий отделом пропаганды и агитации Курчумского райкома Компартии Казахстана Восточно-Казахстанской области.

С 1973 по 1975 годы — Второй секретарь Тарбагатайского райкома райкома Компартии Казахстана Восточно-Казахстанской области.

С 1975 по 1981 годы — Председатель исполкома Зайсанского районного Совета народных депутатов Восточно-Казахстанской области.

С 1981 по 1984 годы — Председатель исполкома Глубоковского районного Совета народных депутатов Восточно-Казахстанской области.

С 1984 по 1987 годы — Первый секретарь Курчумского райкома Компартии Казахстана Восточно-Казахстанской области, второй секретарь Восточно-Казахстанского обкома Компартии Казахстана.

С 1987 по 1990 годы — Инспектор отдела организационно-партийной работы ЦК Компартии Казахстана, г. Алма-Ата, председатель исполкома Кустанайского областного Совета народных депутатов.

С 1990 по 1991 годы — Первый секретарь Тургайского обкома Компартии Казахстана.

С 1991 по 1992 годы — Председатель Тургайского областного Совета народных депутатов.

С 1992 по 1993 годы — Глава Кустанайской областной администрации.

С 1993 по 1997 годы — Начальник управления труда и социальной защиты населения Кустанайской области.

С 1997 по 2000 годы — Заместитель начальника управления, начальник управления экономики Костанайской области.

С 2000 по 2005 годы — Начальник управления Агентства РК по делам государственной службы по Костанайской области.

С 2005 по 2009 годы — Советник акима Костанайской области.

С 2009 года — Председатель Совета ветеранов Костанайской области.

Выборные должности, депутатство 
С 1985 по 1989 годы — Депутат Верховного Совета Республики Казахстан 11-го созыва от Амангельдинского избирательного округа № 152 Кустанайской области.

С 1990 по 1993 годы — Депутат Верховного Совета Республики Казахстан 12-го созыва от Амангельдинского избирательного округа № 152 Кустанайской области.

Награды и звания 
Указом Президента Республики Казахстан награждён орденами «Парасат» и «Курмет» (2001).

Почётный гражданин города Костаная (2005), Почётный гражданин Костанайской области (2015).

Указом Президента Республики Казахстан награждён почётными грамотами, государственными и правительственными медалями и др.

Семья 
Женат. Жена: Укина Сара Хусаиновна, педагог.

Дети: сын — Сымбат (1968 г.р., к.ю.н.); дочери — Альфия (1971 г.р.), Наиля (1975 г.р.).

См. также

Примечания 

Первые секретари районных комитетов КП Казахстана
Выпускники Казахского национального педагогического университета имени Абая
Выпускники Алма-Атинской высшей партийной школы‎
Первые секретари Тургайского обкома КП Казахстана
Председатели Кустанайского облисполкома
Акимы Костанайской области
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 11-го созыва
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 12-го созыва
Почётные граждане Костаная
Награждённые Почётной грамотой Верховного Совета Казахской ССР
Председатели районных исполкомов Казахской ССР
Члены краевых, областных и окружных комитетов ВЛКСМ
Почётные граждане Костанайской области
Вторые секретари Восточно-Казахстанского обкома КП Казахстана